Huckenbach ist ein geographischer Name:

 Huckenbach, Hofschaft im Stadtbezirk Ronsdorf des kreisfreien Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

 Huckenbach (Gelpe), linker Zufluss des Gelpe (zum Morsbach) bei Huckenbach, Stadtbezirk Ronsdorf, kreisfreies Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Huckenbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars gegenüber Offenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg